

Саутсайд — місто, штат Алабама
 Саутсайд — місто в окрузі Індепенденс, штат Арканзас